Kettenham ist der Name folgender Orte:

 Kettenham (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach, Landkreis Passau, Bayern
 Kettenham (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern